Joaquim Verdaguer i Caballé (Terrassa, 1945 - 2022), historiador i arxiver català
 Joaquim Verdaguer Travessí (Ciutat de Mallorca, 1895 - 1966), escriptor mallorquí